Лев Васи́льевич Успе́нский ( 1900 года, Санкт-Петербург, Российская империя — 18 декабря 1978 года, Ленинград, СССР) — русский советский писатель, лингвист и филолог, публицист, переводчик, журналист, военный корреспондент. Член Союза писателей СССР (1939).

Биография 
С самого нежного детства, и сам не знаю почему, я дал себе слово — стать писателем. Именно этот род человеческой деятельности по причинам, которые я затрудняюсь объяснить, представлялся мне вершиной всякого благородства и блаженства.
Родился в семье инженера-геодезиста. Отец, Василий Васильевич, происходил из разночинной семьи — дед был провинциальным банковским бухгалтером; мать, Наталья Алексеевна (ум. 1923), происходила из дворянской семьи Костюриных. Кроме Льва в семье был ещё один ребёнок, младший брат Всеволод (1902—1960). В пять лет Лев научился читать и в 1906 году поступил в школу, но по настоянию врача был переведён в детский сад. В 1912 году поступил в гимназию К. И. Мая.

Октябрьскую революцию 1917 года Успенский и его семья встретили с одобрением. Его отец работал у М. И. Калинина в Петрограде, затем переехал в Москву, где вместе с М. Д. Бонч-Бруевичем и двумя своими братьями стал одним из инициаторов, а потом и руководителей Главного геодезического управления, в котором работал до своей смерти в 1931 году.

После революции Успенский с матерью и братом жил в Псковской губернии, занимался сельским хозяйством, а в 1918—1919 работал землемером. Зимой 1919 года он вернулся в Петроград, учился в Лесном институте. В 1920 был мобилизован в трудармию, работал на лесозаготовках, проходил начальное военное обучение. Затем участвовал в Гражданской войне, был топографом штаба 10-й стрелковой дивизии, сражался с отрядами Булак-Балаховича, получил тяжёлую контузию под Варшавой. В 1921—1922 работал помощником лесничего, а осенью 1922 года возвратился в Петроград, где повторно сдал экзамены в Лесной институт. В то же время познакомился с Александрой Семёновной Ивановой (1902—1990), которая вскоре стала его женой. В 1923—1924 годах Лесной институт был реорганизован и Успенский ушёл из него.
Осенью 1925 года поступил на Высшие курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств, которые окончил в 1929 году. В 1925 году опубликовал свою первую научную работу — о «Русском языке эпохи революции». Был лектором по биологии, преподавал черчение, русский язык, работал методистом кабинета наглядной агитации.

В 1928 году в харьковском частном издательстве «Космос» (в Ленинграде не был разрешён к печати ГПУ) был опубликован написанный Успенским в соавторстве Л. А. Рубиновым (Рубиновичем) под общим псевдонимом Лев Рубус авантюрный роман «Запах лимона». Этот фантастико-приключенческий роман, написанный в характерном для 1920-х годов стиле «красный Пинкертон», описывает борьбу международных сил за овладение «революционитом» — радиоактивным веществом необычайной силы, найденным в метеорите.

После окончания Института истории искусств работал редактором. В 1930—1932 годах был аспирантом Государственного института речевой культуры. Был учеником, а позже коллегой по работе многих известных советских лингвистов: академиков В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Л. В. Щербы, члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова, профессоров Л. П. Якубинского, А. П. Рифтина. Преподавал русский язык в вузе под руководством С. Г. Бархударова.

В 1935—1936 годах Успенский работал в Доме занимательной науки, одним из организатором которого он был. Тогда же начал печататься в детских журналах «Чиж» и «Ёж», затем выпустил отдельную книжку детских рассказов «Кот в самолёте». С конца 1936 года и до начала Великой Отечественной войны заведовал научно-познавательным отделом журнала «Костёр». Тогда же участвовал в работе над древнерусским словарём, написал две книги по древнегреческой мифологии: «12 подвигов Геракла» и «Золотое руно» (позднее книги вышли под общим названием «Мифы Древней Греции»). В 1939 году вступил в члены Союза писателей СССР. В том же году вышел в свет написанный им совместно с военным историком Г. Н. Караевым роман «Пулковский меридиан», в котором описаны исторические события 1919 года.

С начала 1930-х годов Успенский работал над романом «1916», отрывки которого публиковались в периодике, однако полной его публикации помешала начавшаяся Великая Отечественная война (роман был издан лишь в 2010 году).

23 июня 1941 года Успенский был призван в армию и в звании интенданта 3 ранга флота получил направление в Лебяжье, на Кронштадтские береговые посты. Больше года прослужил в политотделе Ижорского укреплённого района, работая военным корреспондентом в редакции газеты «Боевой залп». В январе 1943 года вместе с В. В. Вишневским был командирован на правый берег Невы и стал очевидцем прорыва блокады между 12 и 25 января. Был награждён орденом Красной Звезды.

С сентября 1944 года он находился в командировке на Дунайской флотилии, два месяца провёл на Балканах, в Румынии, Болгарии и других странах, следуя за наступающими частями Советской Армии. В конце ноября 1944 года приехал в Москву, осенью 1945 года был демобилизован и вернулся в Ленинград к семье.

В 1946 году в журнале «Вокруг света» появился научно-фантастический рассказ Успенского «Плавание „Зеты“» — о плавании подводной лодки по подземным рекам Европы.

В 1951 году писатель совершил большое путешествие по стране: ездил в Среднюю Азию, прошёл на маленьком буксире всю Амударью от Чарджоу до Нукуса. В результате этой поездки были написаны статьи и цикл стихотворений о Средней Азии.

В 1954 году в «Детгизе» была впервые издана одна из самых известных книг Успенского «Слово о словах» — его первая популярная книга по языкознанию. В 1955 году «Детгиз» выпустил роман «Шестидесятая параллель», также написанный Успенским в соавторстве с Караевым, в котором отражены события Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года. В 1960 году в том же издательстве появилась вторая филологическая книга Успенского «Ты и твоё имя». В это же время в соавторстве с К. Н. Шнейдер Успенским была написана книга по археологии «За семью печатями», изданная издательством «Молодая гвардия», и книга о Ленинграде «На 101 острове», вышедшая в Ленинградском отделении издательства «Детгиз» в 1957 году.

В 1960-е годы Успенский занимал должность председателя секции научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградского отделения Союза Писателей СССР, был членом редколлегии научно-художественного альманаха «Хочу всё знать», журнала «Костёр».

В марте 1970 года за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 70-летием со дня рождения Л. В. Успенский был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В том же году вышла его автобиографическая книга «Записки старого петербуржца». Позднее были опубликованы две его фантастические повести: «Эн-два-о плюс икс дважды» (1971) и «Шальмугровое яблоко» (1972). В последние годы жизни Успенский работал над книгой рассказов «Записки старого скобаря». Анонсированный роман писателя «Звезда Кси» так и не был закончен.

Умер в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище, где его могила находится на Братской дорожке, практически напротив могилы Виктора Цоя.

Адреса в Санкт-Петербурге: Бассейная ул., Нюстадтская ул., 9, Зверинская ул., 31, Галерная улица, 41.

Публикации

Книги по языкознанию

Другие научно-популярные книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Содержание: Золотое руно. — Подвиги Геракла.)
  (Содержание: Золотое руно. — Подвиги Геракла.)

Другие книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Содержание: Есть перейти. — Ветер, песок, геометрия. — Рыжики. — Руки-крюки. — Старуха. — Крапива в лесу не растет. — Волчонок.)
 
 
  (Содержание: Старуха. — Голос в лесу. — Рыжики. — Танюшка. — Потертость. — Автолет-самомобиль. — Скобарь.)
 
 
 
 
 
 
 
  (Разделы: Военные рассказы. — Рассказы о невозможном. — Скагеррак. — Рассказы про учёных. — Повести: Плаванье «Зеты», Купип.)

Отдельные публикации 
  // 
  // 
  // 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  // 
 
 
 
 
 
  // 
  // 
 
 
  //

Примечания

Литература 
 Филлипова Р. Лев Успенский и его книги: Предисловие к книге «Слово о словах»
 
 
 
 
 Я- Ты- Мы. Анатомия контакта. Диалог Б. Д. Парыгин — Л. В. Успенский // Клуб и художественная самодеятельность. 1974. № 14.

Ссылки 
 Краткая сводная биография Л. В. Успенского
 Библиография Л. В. Успенского
 Библиография фантастики Л. В. Успенского

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Писатели СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Популяризаторы науки
Филологи России
Историки по алфавиту
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники Гражданской войны в России
Похороненные на Богословском кладбище
Выпускники школы Карла Мая
Выпускники Государственного института истории искусств
Члены Союза писателей СССР
Топонимисты